Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Bern seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.


Parteiabkürzungen 

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 ER: Evangelische Rechte (evangelische/reformierte Konservative)
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 KK: Katholisch-Konservative
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Anmerkungen

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Bern seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Bern

In der Zeit von 1848–1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:

 Nationalratswahlkreis Bern-Oberland (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis Bern-Mittelland (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis Bern-Oberaargau (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis Bern-Emmental (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis Bern-Seeland (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis Bern-Jura (1848–1890)
 Nationalratswahlkreis Bern-Südjura (1890–1919)
 Nationalratswahlkreis Bern-Nordjura (1890–1919)

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Bern